Typ 160 oder Type 160 steht für:

 Fiat Tipo (Typ 160), Automodell der Marke Fiat
 Sietas Typ 160, Feederschiffstyp der Sietas-Werft
 Bristol Type 160, Flugzeugtyp der Bristol Aeroplane Company, siehe Bristol Blenheim